Trška Gora (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Trška Gora (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto